Фонольоса () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бажес. Занимает площадь 52,15 км². Население — 1 401 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 85 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del ayuntamiento de Fonollosa
 
 Mapa de Fonollosa en Google maps

Муниципалитеты Барселоны